Мустафаева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Мустафаева, Алида Фархад кызы (род. 1987) — азербайджанская тележурналист.
 Мустафаева, Гюлли Гаджи кызы (1919—1994) — советский художник, заслуженный художник Азербайджанской ССР.
 Мустафаева, Марза Махмуд кызы (1917 — ?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1950).
 Мустафаева, Наталья Витальевна (урождённая Ляльчук; род. 1985) — украинская гребчиха, выступающая с 2011 года за Азербайджан.
 Мустафаева, Садая Исмаил кызы (1926—2004) — азербайджанская и советская актриса.
 Мустафаева, Самира Арастуновна (род. 1993) — азербайджанская гимнастка.
 Мустафаева, Сона Эйюб казы (род. 1916) — азербайджанская оперная певица, лирическое сопрано.
 Мустафаева, Сурма Ахад кызы (1923 — ?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1950).

Составная фамилия 
 Ишниязова-Мустафаева, Магинур Усеиновна (1910—1973) — советская актриса. Заслуженный артист Крымской АССР.